Leopold III. Avstrijski je lahko:

 Leopold III. Babenberški Pobožni ali Sveti (1073–1136), mejni grof Avstrije in svetnik
 Leopold III. Habsburški Pravični (1351–1386), vojvoda Avstrije